Hirst se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Stanley Hirst
 David B. Hirst
 Stanley Hirst